Педроса-дель-Рей () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 51,93 км². Население — 205 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 49 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web INE (superficies y población de municipios) 

Муниципалитеты Вальядолида